Домилсон Кордейру дос Сантос (), более известный, как Додо (; родился 17 ноября 1998 года в Рибейран-Клару, Бразилия), — бразильский футболист, защитник итальянского клуба «Фиорентина».

Клубная карьера 
Додо — воспитанник клуба «Коритиба». 15 мая 2016 года в матче против «Крузейро» он дебютировал в бразильской Серии A. В этом же году Додо дебютировал в кубке Бразилии и кубке Южной Америки. Всего в чемпионате Бразилии 2016 года он провёл 26 матчей. В 22 выходил в основе, 18 отыграл до финального свистка. Оформил две результативные передачи, получил четыре жёлтые. В розыгрыше чемпионата 2017 года футболист также провёл большинство матчей и впервые сыграл в чемпионате штата Парана, где они стали чемпионами.

В сентябре 2017 года Додо поругался с болельщиками в инстаграме. После поражения от «Палмейрас» защитник ответил фанату, что с радостью покинет клуб зимой, если его и дальше будут критиковать. Болельщики в ответ призывали бойкотировать игры «Коритибы», пока там играет Додо. Клубу пришлось созвать специальную пресс-конференцию, на которой защитник принес извинения.

8 декабря 2017 года подписал пятилетний контракт с украинским клубом «Шахтёр» (Донецк). Помимо «горняков» на бразильца претендовала португальская «Бенфика» и немецкий «Шальке». 7 апреля 2018 года в матче против «Вереса» он дебютировал в чемпионате Украины, заменив во втором тайме Алана Патрика.

Летом того же года Додо на правах аренды перешёл в португальский клуб «Витория Гимарайнш». 10 августа в матче против столичной «Бенфики» он дебютировал в Сангриш лиге.
Летом 2019 вернулся в «Шахтёр».

22 июля 2022 года Додо подписал контракт с «Фиорентиной». Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Донецкий «Шахтер» заработал на продаже бразильского защитника 14,5 миллионов евро гарантированно, а также возможные бонусы в размере 3,5 миллионов евро.

Международная карьера 
В 2015 году Додо принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Гвинеи и Нигерии.

В 2017 года Додо в составе молодёжной сборной Бразилии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Парагвая, Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и дважды Эквадора и Колумбии.

Достижения 
 «Шахтёр» Донецк
 Чемпион Украины (2): 2017/18, 2019/20
 Обладатель Кубка Украины: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Украины: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Шахтёр»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Фиорентина»